Джон Пендер (, 10 сентября 1816 — 7 июля 1896) — английский промышленник и торговец, один из крупнейших инвесторов прокладки первого трансатлантического телеграфного кабеля и основатель Англо-Американской телеграфной компании («Anglo-American Telegraph Company»).

Биография 
Родился в Вейл-оф-Левен, в Шотландии, и после окончания школы в Глазго стал преуспевающим купцом, торговал текстилем в Глазго и в Манчестере. Член английского парламента. В 1888 году стал Рыцарем-Командором, а в 1892 году — Рыцарем Великого Креста Ордена Святого Михаила и Святого Георгия.

Прокладка трансатлантического телеграфного кабеля 
После обрыва первого телеграфного кабеля на дне Атлантического океана в 1858 году Сайрус Филд, основатель «Atlantic Telegraph Company», начал собирать деньги на новую прокладку. Более того, ему удалось привлечь к «безнадёжному проекту» новых акционеров. 7 апреля 1864 года объединились две фирмы, которые до этого делили между собой сферу производства подводного телеграфного кабеля — «Gutta-percha», изготовлявшая сердечник кабеля, и «Glass, Elliott and Company», производившая его бронирование. Теперь всё сконцентрировалось в «Telegraph Construction and Maintenance Company» («Telcon»). Директора этой компании, председателем которой стал Джон Пендер, были крайне заинтересованы в сооружении трансатлантического телеграфа и не сомневались в успехе предприятия. Это послужило причиной того, что «Telcon» немедленно ассигновала Филду 315 тысяч фунтов стерлингов. 285 тысяч фунтов стерлингов, недостающие до суммы в 600 тысяч, необходимой по расчётам для осуществления проекта, Филд достал сам у представителей частного капитала. В итоге со второй попытки пароход четырёхтрубный «Грейт Истерн» соединил два континента телеграфным кабелем.

В 1872 году Джон Пендер и Джейм Андерсон, бывший капитаном на «Грейт Истерн» во время исторической прокладки, основали компанию «Eastern Telegraph Company», объединившую множество мелких телеграфных компаний Старого и Нового света. Эта компания прокладывала первый кабель в Индию через Одессу. В 1934 году она получила новое название — «Cable&Wireless». Эта компания на сегодняшний день является не только владелицей примерно трети мирового километража кабелей, но и ведущим мировым провайдером веб-хостинга.

Примечания 

Члены парламента Соединённого королевства (1865—1868)
Члены парламента Соединённого королевства (1868—1874)
Члены парламента Соединённого королевства (1874—1880)
Члены парламента Соединённого королевства (1880—1885)
Члены парламента Соединённого королевства (1892—1895)
Члены парламента Соединённого королевства (1895—1900)
Кавалеры Большого креста ордена Святых Михаила и Георгия